Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 2002 de l'US Open de tennis.

Faits marquants 
Ce tournoi est le dernier tournoi professionnel auquel Pete Sampras participera. Il annoncera sa décision de mettre un terme à sa carrière tennistique quelques mois après ce  du Grand Chelem porté à son palmarès.

La finale de ce tournoi du Grand Chelem a été le dernier affrontement sur le circuit professionnel entre Andre Agassi et Pete Sampras, la Rivalité Agassi-Sampras étant menée 20-14 par Sampras à la suite de ce tournoi.

Parcours

Têtes de série

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel
 
 

2002
Tennis aux États-Unis en 2002
US Open Simple messieurs
Tennis en août 2002
Tennis en septembre 2002